Kreator – niemiecka grupa muzyczna
 kreator – rodzaj interfejsu użytkownika zadający kolejne pytania
 kreator – operator kreacji w mechanice kwantowej
 kreator – stwórca lub twórca
 kreator mody – projektant mody